Dichogaster är ett släkte av ringmaskar. Dichogaster ingår i familjen badrumsmaskar. 

Dichogaster är enda släktet i familjen Octochaetidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Badrumsmaskar
Dichogaster